Cambre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cambre (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Cambre (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar